Landsburg ist der Name folgender Burgen:
 Landsburg (Schwalmstadt), abgegangene Burg bei Michelsberg (Schwalmstadt), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Landsburg, anderer Name der Burg Landsberg (Pfalz), Burgruine in Obermoschel, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

Landsburg ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Landsburg (1933–2014), US-amerikanischer Fernsehautor und -produzent
 Steven Landsburg (* 1954), US-amerikanischer Ökonom
 Valerie Landsburg (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Landesburg (Begriffsklärung)
 Landsberg
 Lansburgh